David Heinemeier Hansson, programador creador de l'entorn de treball Ruby on Rails nascut a Dinamarca
 Directorate of History and Heritage, servei d'història militar de les Forces Canadenques
 Casa aparellada (del seu nom en alemany DoppelHausHälfte), habitatge unifamiliar que comparteix elements amb un altre de simètric
 Desert hedgehog, proteïna implicada en la comunicació cel·lular